Гришинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр — село Гришино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 546 человек, в том числе 267 мужчин и 279 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 512 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Гришино,
 посёлок Зудилово.

Примечания 

Муниципальные образования Заринского района
Сельские поселения Алтайского края